Andrzej Miśkiewicz – akustyk muzyczny, pedagog
 Benon Miśkiewicz – historyk, minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 Dorota Miśkiewicz – wokalistka jazzowa, skrzypaczka
 Grzegorz Miśkiewicz – muzyk, kompozytor
 Henryk Miśkiewicz – saksofonista altowy, jazzman
 Maria Miśkiewicz – archeolog
 Marian Miśkiewicz – minister zdrowia
 Paweł Miśkiewicz – aktor i reżyser teatralny
 Tomasz Miśkiewicz – mufti